Руста́й — посёлок в городском округе Бор Нижегородской области России. Входит в состав административно-территориального образования Останкинский сельсовет.

Посёлок располагается на левом берегу реки Керженец.

В Рустае находится дирекция государственного природного заповедника «Керженский».

Примечания

Ссылки

Фотографии 
 Магазин
 Керженец близ посёлка
 Мост через реку

Населённые пункты городского округа город Бор